Legg Mason Tennis Classic 2009 – tenisowy turniej ATP z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 2–9 sierpnia 2009 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród 1 402 000 dolarów amerykańskich.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Stanach Zjednoczonych